Haslach fait notamment référence à :
 Haslach an der Mühl, bourg autrichien du district de Rohrbach, Haute-Autriche
 Haslach, village de la commune d'Oberhofen am Irrsee, Haute-Autriche
 Haslach im Kinzigtal, ville allemande de l'arrondissement d'Ortenau, Bade-Wurtemberg
 Haslach, partie de la ville de Traunstein (Allemagne)
 les communes alsaciennes Oberhaslach et Niederhaslach